O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2004 foi a vigésima nona edição da competição que foi realizada na cidade de Elista entre 21 de maio e 4 de junho. Antoaneta Stefanova foi a vencedora ao derrotar Ekaterina Kovalevskaya na final por 2½ to ½. As jogadoras foram selecionadas pelo rating ELO, exceto a atual campeã Zhu Chen que foi a primeira escolhida no sistema de emparelhamento. Judit Polgar, a jogadora de maior rating ELO na época, não participou da competição.

Resultados

Partida Final 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Final Match
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Total
|-
| align=left |  Ekaterina Kovalevskaya
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"|  ||½
|-
| align=left |  Antoaneta Stefanova
| style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ||2½
|}

Sistema Eliminatório

Ligações externas 
 

2004 no xadrez
Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
Competições de xadrez da Rússia
Desporto na Rússia em 2004